Зивертс () — латышская фамилия. Известные носители:
 Зивертс, Адольф (; 1874—1947) — немецкий химик
 Зивертс, Мартиньш (1903—1990) — латышский писатель и драматург.
 Зивертс, Эрнест (1879—1937) — латышский график.

См. также 
 Зиверт (значения)